ISBN – niezależny polski film krótkometrażowy z 2003 roku w reżyserii Tomasza Gajewskiego.

Opis fabuły 
Film porusza zagadnienia związane z przemocą w szkołach. Starsi uczniowie siłą zmuszają młodszych do czytania książek. Aby osiągnąć swój cel, nie zawahają się użyć nawet najbardziej drastycznych środków.

Obsada 
 Robert Pełka − Adam   
 Kajetan Prochyra − Rafał   
 Piotr Fiedziukiewicz − Zły 1   
 Blerim Ukici − Zły 2   
 Jerzy Wierzbicki − Zły 3   
 Marta Makowiecka − Nauczycielka   
 Tomasz Gajewski − Zły 3 (głos)

Linki zewnętrzne 
 
 

Polskie filmy niezależne
Polskie filmy z 2003 roku
Polskie filmy krótkometrażowe
Polskie filmy sensacyjne
Polskie dreszczowce